Het seizoen 2003/2004 van FC Groningen was het 33ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Groningen. De club kwam voor de 22ste keer uit in de Eredivisie, nadat FC Groningen in het vorige seizoen op de vijftiende plaats was geëindigd in de eindrangschikking. De club stond onder leiding van Ron Jans, die in het voorafgaande seizoen was aangetreden als opvolger van Dwight Lodeweges. Onder zijn hoede eindigde FC Groningen op de dertiende plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi strandde de club in de derde ronde, waarin RBC Roosendaal te sterk was.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Groningen vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2003/04 en onder leiding van trainer-coach Ron Jans als dertiende eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

2004
Groningen